Il termine elaborazione indica genericamente una qualsiasi operazione su un dato o segnale in input a un sistema che trasforma tale ingresso in un determinato output in seguito ad un certo processo di trasformazione/manipolazione. Il concetto può essere applicato a svariati campi d'indagine. Il termine ha vari significati in vari ambiti.

Informatica 
Elaborazione numerica dei segnali
Elaborazione dati
Elaborazione ad alto parallelismo
Elaborazione batch
Elaborazione grafica
Elaborazione digitale delle immagini

Altro 
Elaborazione statistica – una qualunque operazione di natura statistica sui dati di un campione statistico che a partire dal campione stesso come input restituisce determinati output desiderati.
Elaborazione del linguaggio naturale
Elaborazione del lutto
Elaborazione musicale – si intende che il brano in questione nell'atto della trasposizione, viene anche modificato, a volte sensibilmente.